Usadel steht für:
 Usadel (Blumenholz), Ortsteil der Gemeinde Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Fritz Usadel (1872–1939), deutscher Architekt des Jugendstils
 Georg Usadel (1900–1941), deutscher Politiker und NSDAP-Mitglied
 Hartmut Usadel (1933–2018), deutsch-spanischer Maler und Galerist
 Willy Usadel (1894–1952), deutscher Chirurg, Hochschullehrer und SA-Führer